DSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Destin (Florida) (Stati Uniti)
 dsi – codice ISO 639-3 della lingua disa
 Nintendo DSi